Gospodarcza Izba Polsko-Algierska (Chambre de commerce polono-algérienne) – samorządowa organizacja mająca na celu rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma państwami.

Siedziba 
Mieści się w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Zobacz też 
 Ambasada Algierii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Algierii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-algierskie